Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР — центральный орган управления, осуществлявший руководство ВМФ СССР с 30 декабря 1937 года по 25 февраля 1946 года. Наркомат был образован из Управления ВМС РККА, которое входило в состав Народного комиссариата обороны СССР.

В состав наркомата входили Главный морской штаб, Политическое управление (Главное управление политпропаганды; Главное политуправление), несколько главных и центральных управлений, самостоятельные отделы и другие органы. Наркомат упразднили в связи с образованием Народного комиссариата вооружённых сил СССР.

См. также 
 Народный комиссар ВМФ СССР

Примечания

Литература 
 

Военно-морской флот
Военно-морской флот СССР
Организации, основанные в 1937 году